Яндеба — топоним и гидроним в России:

 Яндеба — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Яндеба — река в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Яндеба — железнодорожная станция в Подпорожском районе Ленинградской области.